Youngsville puede referirse a:

Youngsville, una ciudad ubicada en la parroquia de Lafayette en el estado estadounidense de Luisiana;
Youngsville, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Río Arriba en el estado estadounidense de Nuevo México;
Youngsville, un pueblo ubicado en el condado de Franklin en el estado estadounidense de Carolina del Norte; o
Youngsville, un borough ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Pensilvania.